La croix de Saint-Maurice est une forme de croix chrétienne. Elle est constituée d'une croix grecque « tréflée », c'est-à-dire avec des trèfles aux extrémités de chaque branche.

Histoire 
L'usage de la croix de Saint-Maurice est associé à Amédée VIII de Savoie, mais il est probablement antérieur (voir Amédée VIII de Savoie).

Il est en rapport avec l'importance de l'abbaye de Saint-Maurice d'Agaune dans l'histoire du Chablais et donc de la Savoie.

Notes et références

Bibliographie 
 Colin Martin, « L'apparition de la croix de Saint-Maurice sur les monnaies de Savoie », Revue numismatique, 1965, 7, .

Maurice
Symbole chrétien